Буробокий ягодоед () — вид птиц рода ягодоеды семейства котинговых. Подвидов не выделяют. Встречается в Бразилии. Буробокий ягодоед был классифицирован Международным союзом охраны природы (МСОП) как вид Вызывающие наименьшие опасения, поскольку его общая популяция, еще не оцененная, считается умеренно сокращающейся из-за потери среды обитания.

Примечания

Ссылки 
 
 

Ягодоеды
Животные, описанные в 1821 году
Птицы Южной Америки
Эндемики Бразилии